Золотий четвертак — ювілейний проект газети «Український футбол», опублікований навесні 2016-го. Був присвячений 25-річчю національної Незалежності. Мав за мету визначення найліпших гравців і тренерів у 25-літньому літописі чемпіонатів України. Відповідні реєстри були укладені після анкетування 50-ти респондентів — наставників, колишніх гравців, експертів і спортивних журналістів.

Футболісти 
Найкращі футболісти в історії чемпіонатів України (1992—2015/16):</span>

Тренери 
Найкращі тренери в історії чемпіонатів України (1992—2015/16):</span>

Умовні позначення 
 I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X — місця, які посідали гравці й наставники в анкетах респондентів; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 — кількість очок, які давали здобуті місця.

Див. також 
 Глорія футболу України
 Ювілейні опитування газети «Український футбол»
 Глорія футболу

Примітки

Посилання 
 Інформація на офіційному сайті Української Прем'єр-Ліги

Джерела 
 Газета «Український футбол» за 20 травня 2016 року, № 35
 На зеленій мураві. Ретроспективний альманах газети «Український футбол» / К.: [самвидав], 2017. — с. 15—16

Списки:Футбол